Кюнст — нидерландская фамилия. Представители:
 Кюнст, Дес (род. 1999) — нидерландский футболист, нападающий.
 Кюнст, Яап (1891—1960) — нидерландский музыкальный этнограф и музыковед. См. также 
 Кунст